Oxyde de cérium peut désigner :
 oxyde de cérium(III), Ce2O3 ;
 oxyde de cérium(IV), CeO2.

Cérium
Composé du cérium